Dal tramonto all'alba (From Dusk Till Dawn) – media franchise statunitense
 Dal tramonto all'alba (From Dusk Till Dawn) – film del 1996 diretto da Robert Rodriguez appartenente all'omonimo media franchise
 From Dusk Till Dawn: Music from the Motion Picture – colonna sonora dell'omonimo film del 1996
 Dal tramonto all'alba - La serie (From Dusk Till Dawn: The Series) – serie statunitense appartenente all'omonimo media franchise
 From Dusk 'til Dawn: An Insider's View of the Growth of the Animal Liberation Movement – libro di Keith Mann del 2007
 From Dusk 'Til Dawn – album di Sass Jordan del 2009